Шах — позиція у шахах, коли одна чи більше фігур відкрито погрожують королю.
 Шах — у деяких східних країнах титул монарха.
 Шах — після огранки мав 88,7 карата; знайдений в Індії в кінці XVI ст.; первісна вага 95 кар.;

Прізвище 

 Шах Микола Костянтинович (1997) — білоруський боксер.
 Шах Роман Юрійович — український майстер художнього скла.
 Шах Степан (1891—1978) — український педагог (класичний філолог), діяч «Просвіти», мемуарист.
 Хусейн Шах (1964) — пакистанський боксер, призер Олімпійських ігор.
 Шах Хусейн Шах (1993) — пакистанський дзюдоїст.
 Шах Яків — запорозький низовий гетьман другої половини XVI ст., побратим Івана Підкови.

Українські прізвища